Dimitar Ivanov Berbatov (), bolgarski nogometaš, * 30. januar 1981, Blagoevgrad, Bolgarija.

Statistika 
Posodobljeno 29. decembra 2008''

Sklici

Zunanje povezave 

 

Bolgarski nogometaši
Bolgarski nogometni reprezentanti
Udeleženci Evropskega prvenstva v nogometu 2004
Nogometaši PFC CSKA Sofije
Nogometaši Bayer 04 Leverkusna
Nogometaši Tottenham Hotspurja
Nogometaši Manchester Uniteda
Nogometaši Fulhama
Nogometaši AS Monaca
Nogometaši PAOK F.C.
Nogometaši Kerale Blasters FC